

Miejscowości na Litwie 
 Paliepis – wieś położona w okręgu poniewieskim, w rejonie rakiszeckim 
 Paliepis – wieś położona w okręgu olickim, w rejonie łoździejskim
 Paliepis – wieś położona w okręgu kowieńskim, w rejonie koszedarskim